Łoje heißen folgende Orte in Polen:
Łoje (Dubeninki), Dorf in der Gemeinde Dubeninki, Powiat Gołdapski, Wojewodschaft Ermland-Masuren (bis 1938 Loyen, 1938 bis 1945 Loien, Kreis Goldap, Ostpreußen)
Łoje (Kalinowo), Dorf in der Gemeinde Kalinowo, Powiat Ełcki, Wojewodschaft Ermland-Masuren (bis 1938 Loyen, 1938 bis 1945 Loien, Kreis Lyck, Ostpreußen)
Łoje (Krzynowłoga Mała), Dorf in der Gemeinde Krzynowłoga Mała, Powiat Przasnyski, Wojewodschaft Masowien
Łoje (Sieciechów), Dorf in der Gemeinde Sieciechów, Powiat Kozienicki, Wojewodschaft Masowien

Siehe auch:
Łoje-Awissa